Willem van Ockham (1288–1347), filosoof.
Scheermes van Ockham, principe uit de kennistheorie toegeschreven aan Willem van Ockham.
Ockham (Surrey), een plaats in het graafschap Surrey, Verenigd Koninkrijk